Marangoni bezeichnet:

 einen italienischen Reifenhersteller, siehe Marangoni (Reifenhersteller)
 in Venedig die Schiffszimmerleute
 eine durch inhomogene Oberflächenspannung angetriebene Strömung, siehe Marangoni-Konvektion

Marangoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Marangoni (* 1984), italienischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Carla Marangoni (1915–2018), italienische Sportlerin
 Carlo Marangoni (1840–1925), italienischer Physiker
 Matteo Marangoni (1876–1958), italienische Hochschullehrer und Kunsthistoriker
 Renato Marangoni (* 1958), italienischer Geistlicher, Bischof von Belluno-Feltre

Siehe auch:

 Marangon